Eddie Larsson (né le  à Mariestad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan=2|2009-2010 || MODO Hockey || Elitserien ||19 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan=3|2010-2011 || MODO Hockey || Elitserien || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| VIK Västerås HK || Allsvenskan ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan ||29 ||1 ||4 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012|| BIK Karlskoga || Allsvenskan || 14|| 0|| 2|| 2|| 6|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| BIK Karlskoga || Allsvenskan || 44|| 2|| 8|| 10|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| Växjö Lakers HC || SHL || 42|| 1|| 5|| 6|| 8|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| rowspan="2"|2014-2015|| Växjö Lakers HC || SHL || 39|| 1||2 ||3 ||16 ||18 || 0|| 1||1 ||2
|-
|| BIK Karlskoga || Allsvenskan || 2|| 0||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016|| Växjö Lakers HC || SHL || 46 || 0 || 5 || 	5 || 14  || 11 || 1 ||  0 || 1 || 4 
|-
| 2016-2017||  Linköping HC || SHL || 50 || 2 || 12 || 14 || 24 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 	
|-
| 2017-2018|| Linköping HC || SHL || 50 || 1 || 10 || 11 || 30 || 7 || 0 || 2 || 2 || 14 
|-
| 2018-2019|| Linköping HC || SHL || 43 || 2 ||11 || 13 || 32  || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Linköping HC || SHL || 52 || 1 || 7 || 8 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Luleå HF || SHL || 45 || 0 || 8 || 8 || 22 || 7 || 0 || 1 || 1 || 31
|-
| 2021-2022|| Linköping HC || SHL  ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1991
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Luleå HF